Herbert West Reanimator è un film del 2017 diretto da Ivan Zuccon.

Trama 
Uno scienziato dopo la morte della figlia cerca un modo per riportarla in vita grazie ad un siero da lui creato.

Distribuzione
Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane il 07 ottobre 2017.

Collegamenti esterni
 

Film horror fantascientifici